Парнокопы́тные, или парнопáлые , — парафилетическая группа плацентарных млекопитающих. Насчитывает примерно 220 современных видов, из которых некоторые, особенно из семейства полорогих, имеют большое экономическое значение для человека.

Парнокопытные (Artiodactyla) и китообразные (Cetacea) традиционно рассматривались в качестве двух самостоятельных отрядов. Однако, как показывают молекулярно-генетические и палеонтологические данные, парнокопытные не являются монофилетической («естественной») группой, поскольку не включают произошедших от них китообразных, из-за чего теперь их обычно объединяют в единый отряд китопарнокопытных (Cetartiodactyla) либо, в некоторых системах классификации, старое название Artiodactyla используется по отношению к отряду, объединяющему парнокопытных и китообразных. В обоих случаях традиционные парнокопытные не соответствуют какому-либо таксону, но могут обозначать нетаксономическую группу (вместо громоздкого «наземные/некитообразные китопарнокопытные»).

Характеристика 
Название отряду дано за наличие у этих животных развитых третьего и четвёртого пальцев, окончания которых покрыты толстым роговым копытом, как футляром или башмаком. Второй и пятый пальцы недоразвиты, а первый — редуцирован.

Животные в основном средние и крупные по величине. Живут в степях, лесостепях, пустынях, встречаются в лесах, заходят в тундру, поднимаются в горы. Морда парнокопытных удлинена, на голове у большинства из них имеются рога. Распространены по всем материкам, кроме Антарктиды, Австралии и Океании.

Распространение 
Дикие парнокопытные встречаются во всех частях света кроме Австралии и Океании, Антарктиды и некоторых отдалённых от суши островов. Наибольшее количество видов обитает в Африке и Азии. Американский континент, особенно Южная Америка, где обитают лишь пекари, некоторые виды верблюдовых и оленевых, относительно небогат парнокопытными. Причиной является то, что многие из типичных для парнокопытных экологических ниш на момент возникновения Панамского перешейка уже были заняты другими группами животных, такими как вымершие южноамериканские копытные и некоторые грызуны (капибары, агути и мары). В Новое время различные виды парнокопытных были интродуцированы человеком в качестве домашних животных почти во всех уголках мира.

Парнокопытные населяют почти все среды обитания, от тропических лесов и степей до пустынь и горных массивов. Наибольшее разнообразие видов встречается в открытых местностях, таких как саванны. Подавляющее большинство парнокопытных ведёт сухопутный образ жизни, лишь немногие виды встречаются в воде, к примеру бегемотовые. Некоторые виды приспособились к горной местности и отлично лазают по скалам.

Классификация

Филогения 
Кладограмма согласно Gatesy, 2009:

 Подотряд 
 Семейство 
 Клада Artiofabula
 Подотряд 
 Семейство 
 Семейство 
 Клада 
 Подотряд 
 Семейство 
 Инфраотряд 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Подотряд Whippomorpha / Cetancodonta
 Семейство 
 Инфраотряд

Подотряд мозоленогих 

В подотряде 1 современное семейство верблюдовых с тремя родами.

В отличие от большинства парнокопытных, у верблюдовых вместо классических копыт — двупалые конечности с тупыми когтями. Опираются верблюдовые не на концы пальцев, а на совокупность их фаланг. На нижней поверхности ступни располагается парная или непарная эластичная мозолистая подушка.

Подотряд свинообразных 

Подотряд свинообразные включает 2 современных семейства: свиные и пекариевые, всего около 20 видов. У нежвачных массивное тело, короткие четырёхпалые конечности. Клыки выдвинуты за пределы рта, на конце морды хрящевой пятачок. Всеядны. Желудок простого строения. Рогов нет. Подкожный слой жира значителен. В семействе свиней 9 родов. Наиболее распространена свинья дикая, или кабан, обитающий в Евразии, интродуцирован и частично одичал в Австралии, Северной и Южной Америках — в лесных массивах с обилием низин, полян, густо заросших тростником и кустарником, по берегам рек и озёр.

Семейство пекари включает 4 вида. Общим обликом пекари напоминают свинью, но несколько мельче. Голова у пекари большая, клиновидная, шея короткая, глаза маленькие, уши слегка закругленные. Щетина густая, особенно длинная на затылке, шее и спине, где образует гриву; хвост короткий и скрыт в волосах; ноги короткие и тонкие. Пекари обитают от юго-запада США до Средней Аргентины. Живут в различных условиях, от сухих степей до влажных тропических лесов. Пекари всеядны. Активны главным образом ночью, день проводят на лёжках. Держатся стадами. Самки приносят 1—2 детёнышей.

Подотряд жвачных 

Подотряд жвачных объединяет около 190 видов из 6 современных семейств: оленьковые, оленевые, жирафовые, вилорогие, полорогие, кабарги.

Подотряд назвали за наличие жвачки. Жвачка — комок отрыгнутой растительной пищи, требующей доработки в ротовой полости. Пища отрыгивается из сложного желудка, состоящего из 4 отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. В первом отделе — рубце — растительная пища под влиянием микроорганизмов сбраживается и проталкивается в сетку. Из сетки она отрыгивается в рот, где смачивается слюной и перетирается. Эта частично переваренная пища и является жвачкой. Полужидкая масса затем попадает в третий отдел — книжку, где подвергается обезвоживанию, и поступает в последний отдел — сычуг — для окончательной обработки желудочным соком.

Жвачные имеют стройное тело и длинные конечности, позволяющие им перемещаться с большой скоростью. На коже растут длинные волосы различной густоты и окраски. Подкожный слой жира почти не образуется.

Семейство бегемотовых 

Семейство бегемотовых включает всего 2 современных вида: бегемот, или гиппопотам, и карликовый бегемот. Оба вида живут в Африке. Животные полуводные. Предпочитают неглубокие водоемы с густой растительностью по их берегам и с хорошими подходами. Бегемоты хорошо плавают и ныряют, по суше передвигаются довольно быстро. Живут семьями. Питаются травянистыми растениями, которых за день съедают до 40 кг. Размножаются два раза в году, детёныш рождается всегда один весом 40—50 кг. Половозрелыми становятся в возрасте 9 лет. Продолжительность жизни около 50 лет.

См. также 
 Непарнокопытные

Примечания

Ссылки 
 

Китопарнокопытные
Устаревшие таксоны животных
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном